Minch est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 The Minch, un bras de mer situé dans le Nord-Ouest de l'Écosse ;
 The Little Minch, un détroit du Royaume-Uni situé en Écosse.